Krikor (Gregor) ist der Name folgender Personen:

Patriarch von Kilikien der armenisch-katholischen Kirche
 Krikor Bedros V. Kupelian (1738–1812), fünfte armenisch-katholische Patriarch von Kilikien
 Krikor Bedros VI. Jeranian (-1840),  sechste armenisch-katholische Patriarch von Kilikien
 Krikor Bedros VIII. Der Asdvadzadourian (-1866), achte armenisch-katholische Patriarch von Kilikien
 Krikor Bedros XV. Agagianian (1895–1971), Seine Seligkeit Grégoire-Pierre XV. Kardinal Agagianian, fünfzehnte Patriarch von Kilikien der armenisch-katholischen Kirche und Kurienkardinal der römischen Kirche

Andere Personen
 Gregor der Erleuchter, Krikor (Grigor) Lusavorich (240–332), Heiliger und der Apostel Armeniens. Er machte das Christentum zur Staatsreligion Armeniens und war der erste Katholikos, d. h. das erste Oberhaupt der Armenischen Apostolischen Kirche
 Krikor Amirian (1888–1964), armenischer Oberst der osmanischen Armee
 Krikor Ayvazian (1912–1997), armenisch-katholischer Bischof von Kamichlié in Syrien
 Krikor Balakian (1875–1934), armenischer Bischof, Augenzeuge des Genozids und Zeuge im Talaat-Prozess in Berlin
 Krikor-Okosdinos Coussa (* 1953), armenisch-katholischer Bischof von Iskanderiya in Ägypten
 Krikor Hindié (1891–1967), auch Gregorio oder Grégoire Hindié, armenisch-katholischer Erzbischof von Aleppo
 Krikor Melikyan (* 1924), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Krikor Torosyan (Gigo) (1884–1915), armenischer Satiriker, Karikaturist, Schriftsteller, Journalist und Verleger
 Krikor Zohrab (Grigor Zohrap) (1861–1915), osmanisch-armenischer Jurist, Schriftsteller und Politiker

Siehe auch:
 Grigore
 Grigori
 Grigorow